

По результатам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы, который проходил с 8 июня по 1 июля в Польше и на Украине, однако не преодолела групповой этап.

7 сентября стартовал отборочный турнир чемпионата мира — 2014.

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальный товарищеский матч

Товарищеский матч

XIV чемпионат Европы. Матч группы A

XIV чемпионат Европы. Матч группы A

Таблица после тура

XIV чемпионат Европы. Матч группы A

Итоговая таблица группы

Товарищеский матч

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F

Турнирная таблица после тура

Товарищеский матч

См. также 
 Российский футбол в 2012 году

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2012 на сайте rusteam.permian.ru
 Календарь сборной на сайте news.sportbox.ru
 Все сборные России по футболу в 2012 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2012 год в футболе
2012